Might and Magic V: Darkside of Xeen — компьютерная ролевая игра, сочетающая фэнтезийный средневековый мир с элементами научной фантастики, разработанная и изданная компанией New World Computing для нескольких платформ в 1993 году. Создана на основе движка игры Might and Magic III: Isles of Terra, пятая игра в серии игр Might and Magic. Является прямым продолжением игры Might and Magic IV: Clouds of Xeen, завершая сюжетную линию, начатую в игре Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum.

Как и её предшественники, Might and Magic V была хорошо принята критиками и игроками, положительно оценившими обширный игровой мир и качественную графику. Это была одна из первых игр, в которой использовались как анимированные заставки, так и оцифрованная речь на основе импульсно-кодовой модуляция (PCM). Уникальная система интеграции с Clouds of Xeen позволила объединить обе игры в комбинированный формат — World of Xeen — что сделало игру революционной для своего времени.

Игровой процесс 

В Might and Magic V используется игровой движок игры Might and Magic III: Isles of Terra, что делает игровой процесс обеих игр схожим. Игрок от первого лица управляет командой из нескольких персонажей, путешествующих в трёхмерном мире, выполняющих задания и повышающих свои характеристики за счёт набора уровня. Особенностью игры является её интеграция с предыдущей частью, Might and Magic IV: Clouds of Xeen, из которой можно перенести предыдущую команду. Из-за этого игра с нуля может показаться несколько сложной.

Сюжет 
Darkside of Xeen завершает сюжетную линию, начатую в Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum и рассказывающую о межзвёздном противостоянии Шелтему (), созданному Древними (), но выступившему против них. Действие происходит на планетоиде плоской формы, имеющем две стороны — Облака () и Тёмную сторону (). Продолжая историю с того места, где закончилась Clouds of Xeen, игра отправляет отряд героев на другой конец света по следам принца Роланда (). Им предстоит обнаружить, что мятежный Страж Терры () захватил власть над местными народами, взяв себе имя Аламар (, имя короля, облик которого он принял на борту VARN в Might and Magic I).

Тем временем, Страж Тёмной стороны () — Фараон Драконов () — пытается связаться со своими соратниками-повстанцами, обнаруживая, что Шелтем взял их в плен или заставил действовать в свою пользу. Пытаясь разыграть безнадёжный гамбит, Фараон отправляет в ночное небо Тёмной стороны дракончика с шаром, содержащим часть его сил. Дракончик погибает от молнии, ударившей из замка Шелтема, а шар падает на землю, где его находит отряд героев. Проходя через Каслвью (), они посещают башню эльфийского волшебника Эллингера Хофенхагера (), союзника Фараона.

Поскольку Аламар перенёс замок Калиндры (), королевы Тёмной стороны, за пределы физического мира, Эллингер предлагает отряду собирать энергетические диски, чтобы с их помощью вернуть замок в реальность. Герои отправляются в поход по королевствам Тёмной стороны, освобождают Сендкастер () из-под власти приспешницы Аламара, колдунов Морганы () и Зинока (), попутно собирая диски. Эллингер возвращает замок Калиндры в реальный мир, герои исследуют его и узнают, что королева захвачена помощником Аламара, вампиром графом Черноклыком ().

С помощью рыцаря Амброза () и его грифона, отряд проникает в замок Черноклыка, расправляется с хозяином и обнаруживает, что королева Калиндра превращена в вампира. С помощью магии найденной короны королевы, герои возвращают правительницу к полноценной жизни, а она помогает им добраться до пирамиды Древних, где находится Фараон Драконов. Вернув Фараону принадлежащий ему шар, отряд получает объяснения, что Аламар захватил Куб Силы Древних (), который позволяет ему управлять обеими сторонами объекта XEEN (Xylonite Experimental Environment Nacelle). Изпользуя Куб, он собирается совершить посадку на родной планете, Терре, а затем продолжить уничтожение империи Древних.

Фараон сообщает героям, что Аламар попал на Ксин в «падающей звезде» (в действительности — спасательной капсуле). Была и вторая капсула, но она застряла в вулканах на северо-востоке. Отряд находит капсулу, а в ней — Корака (), преследовавшего Аламара во второй и третьей частях игровой серии. Корак просит любым образом телепортировать его в замок Аламара, чтобы уничтожить старого врага раз и навсегда. Фараон Драконов ведёт отряд в летающий город Олимпус (), где находится Коробка душ ().

Сущность Корака переносится в Коробку душ, а герои с боями пробиваются к замку Аламара, а затем и в тронный зал. Выпустив Корака в зале, отряд покидает место решающей битвы. Соперники практически равны, но Аламар всё же одолевает Корака, и тот приносит себя в жертву, запуская процесс самоуничтожения для себя и Шелтема. Оба стража вместе с замком исчезают во взрыве, навсегда отводя от мира угрозу со стороны Шелтема.

World of Xeen 
При установке игр Might and Magic IV и V в одной системе их можно связать в единую игру. Полученная комбинация содержит полные версии обеих сюжетных линий, а также несколько дополнительных заданий. Эта комбинация получила название World of Xeen. В 1994, NWC выпустила расширенную версию World of Xeen на компакт-диске, в которой было увеличено количество оцифрованных диалогов.

Дополнительный контент 
В World of Xeen имеются дополнительные задания, составляющие эпилог для Might and Magic IV и V. После гибели Шелтема отряд возвращается в пирамиду Древних. Фараон Драконов предлагает завершить миссию, начатую принцем Роландом: объединение двух сторон Ксина в один непрерывный мир. После выполнения задания принц Роланд и королева Калиндра играют свадьбу, что запускает трансформацию мира.

Оценки 

Computer Gaming World в 1993 году негативно отозвался о головоломках игры, назвав их тривиальными, скучными и бессмысленными. Тем не менее, в целом Might and Magic V был признан удовлетворительным завершением саги. Для наилучшего восприятия рекомендовалось установить Darkside и Clouds, а для тех, кто следил за серией с самого начала, прохождение игры объявлялось обязательным.

Darkside of Xeen входила в список претендентов на звание ролевой игры 1993 года журнала Computer Gaming World, но заняла второе место, проиграв Betrayal at Krondor. Редакторы назвали Darkside of Xeen наиболее впечатляющим соединением двух компьютерных ролевых игр в истории и крупным шагом в создании виртуальных миров.

Might & Magic: The World of Xeen (комбинация Clouds of Xeen and Dark Side of Xeen) стала предметом рассмотрения в журнале Dragon #201 1994 года. Сэнди Петерсен оценил компиляцию в 3 из 5 звёзд. Нейл Рэндал из CD-ROM Today, похвалив World of Xeen за юмор, последовательность и увлекательность, наградил её четырьмя звёздами из 5.

Примечания 

Might and Magic
Компьютерные игры 1993 года
Игры для DOS
Компьютерные игры жанра Dungeon crawl
Игры для Mac OS
Игры для NEC PC-9801
Компьютерные игры, изданные New World Computing
Компьютерные игры, разработанные New World Computing
Компьютерные ролевые игры
Продолжения компьютерных игр